Uftjuga (cirillico russo Уфтюга) è un toponimo russo di origine ugro-finnica che si riferisce ad alcuni fiumi della Russia europea nordoccidentale:
 Uftjuga: fiume della oblast' di Arcangelo, affluente della Dvina Settentrionale;
 Uftjuga: fiume della oblast' di Vologda, affluente della Suchona;
 Uftjuga: fiume dell'oblast' di Vologda, affluente della Kokšenga;
 Uftjuga: fiume della oblast' di Vologda, tributario del lago Kubenskoe.